Freelance, terme anglais pour travailleur indépendant
 Freelance Whales, un groupe de rock indépendant américain, originaire du Queens, à New York
 Le Freelance, deuxième épisode de la première saison de la série The Blacklist